Faria e Maia é o apelido de uma família da ilha de São Miguel, nos Açores, cujos seguintes membros se notabilizaram:
 Augusto Caupers Machado de Faria e Maia, empresário e político;
 Bernardo do Canto Machado de Faria e Maia, clérigo e político;
 Carlos Roma Machado de Faria e Maia, militar, explorador colonial, escrtitor;
 Duarte Machado de Faria e Maia, pintor;
 Ernesto do Canto Faria e Maia, mais conhecido por Canto da Maia, escultor e figurinista;
 Francisco de Ataíde Machado de Faria e Maia, político e historiador;
 Francisco Caupers Machado de Faria e Maia, professor liceal e político;
 Francisco Machado de Faria e Maia, 1.º visconde de Faria e Maia, terratenente e político;
 Jacinto Gago Machado de Faria e Maia, advogado e intelectual;
 Mariano Augusto Machado de Faria e Maia, político;
 Vicente Machado de Faria e Maia, 2.º visconde de Faria e Maia, político.

Desambiguação